

Toponymie
 Postel, hameau de la commune de Mol, en Belgique
 Abbaye de Postel, abbaye de l'ordre des Prémontrés, à Mol-Postel, en Belgique.

Patronyme
 Alexandre Postel (1982-), écrivain français.
 Frédéric Postel (1846-1913), marin français.
 Georg-Wilhelm Postel (1896-1953), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Guillaume Postel (1510-1581), orientaliste, philologue et théosophe français du 
 Jacques Postel (1927-2022), psychiatre et historien de la psychiatrie français.
 Joseph Augustin Postel (1796-1875), homme politique français 
 Jon Postel (1943-1998), informaticien américain, contributeur à la création d'internet
 Marie-Madeleine Postel (1756-1846), religieuse française, sainte catholique

Famille Postel-Vinay
  Homonyme portant ce patronyme ;

Alimentation
 Trois fromages, traditionnellement originaires de l'abbaye de Postel : Postel, Oude Postel, et Abbaye de Postel
 Postel, bière d'abbaye belge, traditionnellement brassée à Postel

Divers
 Projection de Postel
 POSTEL (Pôle d'Observation des Surfaces continentales par TELédétection) est un centre thématique associant R&D et services pour décrire le sol et la végétation à partir de l'imagerie satellitaire.

Liens externes 
 
 

Patronyme normand